Frank Gotch (1877-1917), catcheur américain ;
 John Alfred Gotch (1852-1942), architecte et historien de l'architecture britannique, frère de Thomas Cooper Gotch ;
 Karl Gotch (1924-2007), lutteur et catcheur belge ;
 Simon Gotch (1982- ), catcheur américain ;
 Thomas Cooper Gotch (1854-1931), peintre britannique.